Bracigliano peut être le nom de :

Personnalités 
 Gennaro Bracigliano, footballeur professionnel français,
 Vincent Bracigliano, footballeur professionnel français.
 Jean-Louis Galdemar, général français et chef d’état major des armées napolitaines fait comte de Bracigliano par Joachim Murat.

Lieux 
 Bracigliano, commune d'Italie.

Homonymie de patronyme